Миловское может означать:
 Миловское — озеро в Московской области;
 Миловское — бывшее село в Комсомольском районе Ивановской области (ныне в черте города Комсомольск) .